|-
| 77801 - || || 18 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77802 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77803 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77804 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77805 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77806 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77807 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77808 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77809 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77810 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77811 - || || 21 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77812 - || || 21 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77813 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77814 - || || 20 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77815 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77816 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77817 - || || 22 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77818 - || || 24 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77819 - || || 25 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77820 - || || 27 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77821 - || || 26 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77822 - || || 21 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 77823 - || || 21 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77824 - || || 21 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77825 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77826 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77827 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77828 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77829 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77830 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77831 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77832 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77833 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77834 - || || 24 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 77835 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77836 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77837 - || || 20 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77838 - || || 20 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77839 - || || 20 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77840 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77841 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77842 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77843 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77844 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77845 - || || 19 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77846 - || || 18 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77847 - || || 17 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77848 - || || 16 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77849 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77850 - || || 7 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77851 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77852 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77853 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77854 - || || 8 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77855 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77856 Noblitt || || 11 de setembre, 2001 || Oakley || Oakley
|-
| 77857 - || || 10 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77858 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77859 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77860 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77861 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77862 - || || 15 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77863 - || || 7 de setembre, 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 77864 - || || 7 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77865 - || || 8 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77866 - || || 10 de setembre, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 77867 - || || 14 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77868 - || || 12 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77869 - || 2001 SA || 16 de setembre, 2001 || Prescott || P. G. Comba
|-
| 77870 MOTESS ||  16 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 77871 - || || 19 de setembre, 2001 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 77872 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77873 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77874 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77875 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77876 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77877 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77878 - || || 17 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77879 - || || 20 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77880 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77881 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77882 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77883 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77884 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77885 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77886 - || || 22 de setembre, 2001 || Farpoint || G. Hug
|-
| 77887 - || || 16 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77888 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77889 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77890 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77891 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77892 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77893 - || || 19 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77894 - || || 24 de setembre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77895 - || || 16 de setembre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77896 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 77897 - || || 13 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77898 - || || 14 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77899 - || || 15 d'octubre, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 77900 - || || 10 d'octubre, 2001 || Palomar || NEAT
|-
7